Fia kan syfta på

 Fia (brädspel) – ett brädspel som spelas från 5 år och upp
 Fia – ett kvinnonamn, en kortform av Sofia, se Sofia (namn)
 FIA – Fédération Internationale de l'Automobile, Internationella Bilsportsförbundet.
 Fia (tecknad serie) – en tecknad serie